Конгоански грб је појам који може да се односи на:

 Грб Демократске Републике Конго
 Грб Републике Конго